Драфт расширения НБА 2004 года стал одиннадцатым драфтом расширения в истории Национальной баскетбольной ассоциации. Драфт прошёл 22 июня 2004 года и на нём новая команда «Шарлотт Бобкэтс» выбирала себе игроков из остальных 29 команд лиги.

Легенда

Выборы

Примечания

Ссылки 
 NBA.com
 NBA.com: NBA Draft History
 Charlotte Bobcats: Draft Central 2004

Драфты НБА
2004 год в баскетболе
Шарлотт Бобкэтс